Ріпківська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район
 Ріпківська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район